Birg steht für 
 eine auf 2677 m gelegene Station der Luftseilbahn auf das Schilthorn
 eine Abschnittsbefestigung in Bayern, siehe Birg (Hohenschäftlarn) und Birg (Kleinhöhenkirchen)

BIRG steht für:
 den ehemaligen österreichischen EDV-Händler BIRG
 den sozialpsychologischen BIRG-Effekt, siehe Basking in reflected glory

Birg ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Birg (* 1941), deutscher Architekt und Zeichner
 Herwig Birg (* 1939), deutscher Bevölkerungswissenschaftler
 Otto Birg (1926–2015), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer

Siehe auch:
 Birk

Abkürzung